Lake Alexander (engl. für „Alexandersee“) ist der Name folgender Seen:

in Australien:
 Lake Alexander (Northern Territory), in Darwin (Northern Territory)
 Lake Alexander (Victoria)

in Neuseeland:
 Lake Alexander (Marlborough)
 Lake Alexander (Southland), auf der Stewart Island

in den Vereinigten Staaten:
 Lake Alexander (Alaska), See im Alaska Panhandle
 Lake Alexander (Minnesota)

Siehe auch:
 Alexander Lake